Neuenstadt ist eine Namensvariante von Neustadt und bezeichnet mehrere Orte:

 Neuenstadt, deutscher Name von La Neuveville, Stadt im Verwaltungskreis Berner Jura, Kanton Bern; der deutsche Name des nahe der französisch-germanischen Sprachgrenze liegenden Orts ist mündlich nach wie vor in Gebrauch
 Neuenstadt am Genfersee, deutscher Name von Villeneuve, Kanton Waadt; der deutsche Name ist heute ungebräuchlich
 Neuenstadt am Kocher, Stadt im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland
 Zator, Stadt in Kleinpolen

Personen:
 Balthasar von Neuenstadt († 1516), Dompropst von Halberstadt und Stifter

Siehe auch:
 Neustadt